John O'Reilly (componist) - Amerikaans componist en dirigent
 John O'Reilly (cricketer) - Australisch cricketer